Minnie Mouse
Minnie (álbum) — álbum de Minnie Riperton
Minnie — integrante do grupo sul-coreano (G)I-dle
Minnie (cantora tailandesa)

Desambiguação